Cermo (Kare)
 Cermo (Sambi)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing